Ardenner (kip), een kippenras
 Ardenner (paard), een trekpaardras